Felipe Augusto Federico de Hesse-Homburg (en alemán, Philipp August Friedrich von Hessen-Homburg; Homburg, 11 de marzo de 1779-ibidem, 15 de diciembre de 1846) fue un mariscal de campo en el ejército austríaco. Fue el landgrave reinante de Hesse-Homburg desde 1839 hasta su muerte.

Biografía 
Era el tercer hijo del landgrave Federico V de Hesse-Homburg y de su esposa, Carolina de Hesse-Darmstadt, quien era hija del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt y de la condesa palatina Carolina de Zweibrücken, quien recibió el sobrenombre de la Gran Landgravina de Johann Wolfgang von Goethe.

En 1829, Gran Bretaña propuso a Felipe como nuevo rey de Grecia, recientemente independizada. Rusia apoyaba esta propuesta, sin embargo, Francia se opuso. El 3 de febrero de 1830, las grandes potencias decidieron poner al príncipe Otón de Baviera como primer rey moderno de Grecia como Otón I en 1832.

Murió el 1 de diciembre de 1846 y fue enterrado en la cripta del Castillo de Homburg.

Carrera militar 
En 1794, se unió a la brigada Hesse-Darmstadt, que estaba estacionada en los Países Bajos. Sostuvo el rango de capitán y fue hecho prisionero por los franceses. Fue liberado diez meses más tarde, después de que sus parientes compraran su libertad.

En 1796, se unió al ejército austríaco. Tomó parte en las campañas de 1798, 1799 y 1800. Después del Tratado de Lunéville, fue estacionado en Lemberg. En 1805 fue promovido, primero a teniente coronel, después a coronel, y fue designado comandante del Regimiento de Infantería No. 2 Archiduque Fernando.

Luchó a las órdenes del archiduque Carlos de Austria-Teschen en la batalla de Caldiero en 1805 y en las batallas de Landshut y Eckmühl. Después de la batalla de Aspern-Essling, fue ascendido a mayor general sobre el campo de batalla, por su destacado desempeño. Fue herido durante la batalla de Wagram y subsecuentemente recibió la Orden Militar de María Teresa.

Fue transferido a Viena y su brigada tomó parte de un cuerpo de ejército liderado por el príncipe Carlos Felipe de Schwarzenberg. En 1813, fue ascendido a teniente mariscal de campo y luchó en las batallas de Dresde, Kulm y Lindenau. Brevemente sirvió como gobernador del Gran Ducado de Fráncfort y el Principado de Isenburg. En febrero de 1814, asumió el comando del 6.º cuerpo de ejército alemán y marchó hacia Lyon el 22 de marzo.

En 1818 y 1820, viajó a Rusia e Inglaterra, para llevar a cabo misiones diplomáticas. En 1821, durante los inicios del revolucionario Risorgimento, fue enviado a Nápoles como comandante de una división austríaca, y fue después designado gobernador de Nápoles. En 1825, fue transferido a Graz, en 1827 a Lviv, y en 1829 devuelto a Graz. En 1832, fue promovido a Feldzeugmeister.

El 28 de noviembre de 1846, poco antes de su muerte, fue ascendido a mariscal de campo. Este fue el mayor rango alcanzado jamás por un miembro de la Casa de Hesse.

Reinado 
En 1839, su hermano mayor, Luis Guillermo, murió y Felipe heredó el pequeño Estado de Hesse-Homburg. En 1840, Felipe fue designado como gobernador de Maguncia; dejó el gobierno de su principado a su hermano, Gustavo.

Los dos mayores acontecimientos de su reinado fueron:
 Se cerró un acuerdo de arrendamiento con los hermanos François (1806-1877) y Louis Blanc (1806-1852) para operar un casino en Homburg.
 En diciembre de 1844, los ciudadanos del landgraviato pidieron una constitución —esto puede ser visto como un precursor de las revoluciones de 1848—. Felipe consideró la propuesta de constitución, sin embargo, finalmente rechazó la propuesta.

En tanto que Felipe no tenía hijos, Gustavo heredó Hesse-Homburg en 1846.

Matrimonio 
En 1838, Felipe se casó morganáticamente con Rosalía Antonia, baronesa Schimmelpfennig von der Oye, nacida con el apellido Pototschnig. El elector Guillermo II de Hesse-Kassel la elevó a condesa de Naumburg (por el Castillo de Naumburg, en la moderna Nidderau). Los parientes de Felipe sin embargo rechazaron a Rosalía Antonia, en base de que no era un miembro de la nobleza. El matrimonio permaneció sin hijos.

Su mujer murió el 21 de febrero de 1845; él la sobrevivió por cerca de un año y medio. Ella fue enterrada en la cripta del Castillo de Homburg, donde después también sería enterrado Felipe.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 11 de marzo de 1779-19 de enero de 1839: Su Alteza Serenísima el príncipe Felipe de Hesse-Homburg.
 19 de enero de 1839-15 de diciembre de 1846: Su Alteza Serenísima el landgrave de Hesse-Homburg.

Órdenes

Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.
 Caballero de la Orden Militar de María Teresa.

Otros 
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski. ()
 Caballero de cuarta clase de la Orden de San Jorge. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y del Mérito. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica. ()
 Comendador de la Orden al Mérito Militar. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse-Darmstadt).

Empleos 
 Coronel propietario (Inhaber) del  Imperial y Real Regimiento de Infantería nº19 (húngaro) del Ejército Imperial y Real.
 Comandante general en Iliria.
 Comandante general en Austria Interior.
 Comandante general en el Tirol.
 General de artillería del Ejército Imperial y Real.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ismene Deter: »Der verhinderte Monarch«Prinz Philipp von Hessen und der griechische Thron, en: Aus dem Stadtarchiv — Vorträge zur Bad Homburger Geschichte, 2003/2004, ISBN 3-928325-39-6
 Friedrich Lotz: Geschichte der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, vol. II, Frankfurt, 1964
 Fried Lübbecke: Kleines Vaterland: Homburg vor der Höhe, Kramer, Frankfurt, 1964
 Herbert Rosendorfer: Der Prinz von Homburg: Biographie, Múnich, 1991
 Wilhelm Sauer (1888), "Philipp", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán) 26, Leipzig: Duncker & Humblot, pp.2-3
 Karl Schwartz: Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren, Rudolstadt, 1878
 "Hessen-Homburg Philipp August Friedrich Landgraf von". En: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (ÖBL). Vol. 2, Academia Austriaca de Ciencias, Viena 1959, p. 305.

Landgraves de Hesse-Homburg
Mariscales de campo de Austria
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de cuarta clase de la Orden de San Jorge
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Comendadores de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden de Luis
Militares de Alemania del siglo XIX